Nanyangosaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой и единственный вид Nanyangosaurus zhugeii назван и описан Сюй Сином и коллегами в 2000 году. Имя рода дано по названию городского округа Наньян, где были обнаружены остатки динозавра. Видовое имя дано в честь Чжугэ Ляна — китайского полководца и государственного деятеля, долгое время прожившего на территории современного Наньяна.

История исследования 
Голотип IVPP V 11821, а также тысячи яиц динозавров были найдены в 1994 году в слоях формации Xiaguan, датированных ранним-средним коньяком, провинция Хэнань, Китай.

Первоначально авторами указывалась формация Sangping, а эпоха — альбский век.

Голотип представляет собой расчленённый частичный скелет, состоящий из нескольких шейных позвонков, полного крестца, большинства хвостовых позвонков, частичной седалищной кости и почти полных передних и задних конечностей.

Описание 
Nanyangosaurus отличается от других игуанодонтов по следующим аутапоморфиям: пястные кости с 2 по 4 частично срослись; длина 2-й пястной кости больше 90 % от длины 3-й или 4-й пястных костей; 4-я пястная кость толще других с очень толстым дистальным концом; 1-я фаланга 4-го пальца кисти шире проксимодистальной длины; 2-я плюсневая кость дорсовентрально толще 3-й.

Длина Nanyangosaurus оценивается примерно в 4,5 метра.

Филогения 
Первоначальный филогенетический анализ показал, что Nanyangosaurus продвинутее пробактрозавра, но находится за пределами семейства гадрозавриды.

В исследовании, проведённом Xing и коллегами в 2014 году, с использованием 346 призанков (235 краниальных и 111 посткраниальных) для 61 таксона на дереве строго консенсуса Nanyangosaurus, Zhanghenglong и гадрозавриды образуют неразрешимую политомию. Данная клада поддержана пятью однозначными синапоморфиями. В дереве согласия по большинству Nanyangosaurus и гадрозавриды образуют совместную кладу.

Кладограмма на основе исследования Xing и коллег 2014 года (дерево строго консенсуса):

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2000 году
Таксоны животных, названные в честь людей
Таксоны, описанные Сюй Сином